Il Roller Hockey Asia Cup 2004 è stata l'8ª edizione del Roller Hockey Asia Cup; la manifestazione venne disputata in Giappone a Akita.
La competizione fu organizzata dall'Asia Confederation of Roller Sports.
Il torneo maschile fu vinto dalla nazionale di Macao per la 4ª volta nella sua storia.
Il torneo femminile fu vinto dal Giappone per la 4ª volta nella sua storia.

Torneo maschile

Nazionali partecipanti

Svolgimento del torneo

Risultati

Classifica

Campioni

Torneo femminile

Nazionali partecipanti

Svolgimento del torneo

Risultati

Classifica

Campioni

Collegamenti esterni 
 
 Risultati edizione 2004 su rinkhockey.net
 Risultati edizione 2004 su rinkhockey.net

2004